«Черешня» — картина советского живописца, народного художника СССР Евсея Евсеевича Моисеенко, написанная в 1969 году.

История создания 
Написанное в 1969 году полотно «Черешня» стало своеобразным философским эссе о добре и зле на войне и одним из самых известных его произведений. 23 апреля 1974 постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О присуждении Ленинских премий в области литературы, искусства и архитектуры 1974 года» году художнику присуждена Ленинская премия за цикл картин «Годы боевые» («Красные пришли» (1964), «Товарищи» (1964), «Черешня», «Победа» (1972)). В картине «Черешня» Моисеенко возвращается к теме гражданской войны (до этого были созданы полотна «Первая конная» (1957), «Красные пришли» (1961), «Сын» (1969) и др. Эскизы к картине Моисеенко начал выполнять с 1967 года. Художник написал несколько вариантов картины. Над окончательным — работал ровно год. Впервые полотно было представлено в Москве на крупнейшей выставке «Изобразительное искусство Ленинграда» в 1976 году. Находится в собрании Государственного Русского музея (поступила в 1976 г. из СХ СССР).

Сюжет. Художественные особенности 
Для своего сюжета художник выбирает самый мирный, даже идиллический, на первый взгляд, её эпизод. Бойцы словно забыли о всегда близкой смерти. В их руках не шашки, а спелые ягоды черешни. Художник разместил главных героев на вершине холма и разделил композицию на отдельные сцены с определённым содержанием так искусно, что совершенно не ощущается переход от внешнего описания к лирическому размышлению. В круговом расположении их фигур безмолвная связь, круг дружбы. Они ещё совсем молоды, старшему не больше двадцати, но в их лицах мы видим твёрдость и мужество. Передний и задний план поставлены в различные временные ситуации. В сжатом пространстве дальнего плана виднеется мирная жизнь городов и сёл, она принадлежит времени мечтательных помыслов бойцов. Сам автор объяснял свой замысел:

«Тишина. Пауза. Может, в полдень там, за холмом, они полягут в эту ласковую траву… Это мечтатели с чистой душой и великой идеей»

Примечания

Литература 
 Изобразительное искусство Ленинграда. Каталог выставки. Л., Художник РСФСР, 1976. C.23.
 Кекушева-Новосадюк, Г. В. Евсей Евсеевич Моисеенко. — Л., 1977. — C. 39—41
 Кекушева, Г. В. Евсей Моисеенко. Альбом. — М.: Сов. художник, 1981
 Ганеева, В., Гусев, В., Цветова, А. Изобразительное искусство Ленинграда. Выставка произведений ленинградских художников. Москва. Ноябрь 1976 — январь 1977. — Л.: Художник РСФСР, 1981. — С. 88—89
 Герман, М. Вселенная живописца // Евсей Евсеевич Моисеенко. Каталог выставки. — Л., Художник РСФСР, 1982. — С. 15
 Новожилова, Л. И., авт. вступ. ст. // Евсей Евсеевич Моисеенко. Каталог выставки. — Л., Художник РСФСР, 1982. — С. 7
 Герман, М. Евсей Моисеенко // Искусство Советского Союза. Альбом. — Л.: Аврора, 1985. — С. 520—521
 Справочник членов Ленинградской организации Союза художников РСФСР. — Л.: Художник РСФСР, 1987. — С. 88
 Каменский, А. А. Романтический монтаж. — М.: Сов. художник, 1989. — С. 317
 Литовченко, Е. Н. Евсей Евсеевич Моисеенко. 1916—1988. Живопись. Графика. Каталог выставки. — СПб.: НИМРАХ, 2006. — С. 13—14.
 Юбилейный справочник выпускников Санкт-Петербургского академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина Российской Академии художеств. 1915—2005. — СПб.: Первоцвет, 2007
 Литовченко, Е. Н. Е. Е. Моисеенко. «Коллекция из мастерской». Живопись, рисунок. — СПб.: Ист. иллюстрация, 2012. — С. 7,520—521.

Ссылки 
 «Черешня» на портале «Виртуальный Русский музей»
 Интерактивный вид зала с картиной «Черешня» в «Виртуальном туре по Русскому музею»
 Кудреватый, М. Г. Особенности композиционного решения картины Е. Е. Моисеенко «Черешня» / Научные труды. Вып. 26. СПб: Институт имени И. Е. Репина, 2013. C. 3—9.

Изобразительное искусство соцреализма
Картины Евсея Моисеенко
Картины из собраний Государственного Русского музея
Картины 1969 года
Растения в изобразительном искусстве